Баба:
 Баба — традиционное или простонародное название женщины.
 Баба — разговорный синоним слова «бабушка».
 Баба (иудаизм) — древнееврейский термин «дверь, ворота»; в переносном смысле раздел книги или трактата.
 Баба́  — на Востоке название духовного учителя, пожилого или мудрого мужчины. Также имеет значения «предок», «основатель рода», «старейшина». См. также Баб (суфизм).
 Баба — рабочая деталь машины, совершающая полезную работу за счёт удара после направленного падения.
 Баба — шарообразное или продолговатое орудие для сноса строений.
 Каменная баба — древнее антропоморфное каменное изваяние.
 Снежная баба — синоним снеговика.

Кулинария 
 Баба — блюдо из сдобного дрожжевого теста.
 Ромовая баба
 Картофельная баба — блюдо из картофеля.

Топонимы 
 Баба (гора) — горный массив в Македонии и Греции.
 Баба (горный хребет) — горный хребет в Афганистане.
 Баба-гора — гора в Болгарии.
 Баба (гора, Босния) — гора в Боснии и Герцеговине.
 Баба (гора, Турция) — гора в Турции.
 Бабадаг (гора, Азербайджан) — гора в Азербайджане.
 Баба — мыс в Эгейском море.
 Баба — село в Сумской области.
Баба — до 1941 года название села Покровское в Корюковском районе Черниговской области.
 Баба — река в Харьковской области.
 Баба Бакала — деревня в Индии.
 Баба — кратер на обратной стороне Луны.

Персоналии 
 Баба, Абдул Рахман (род. 1994) — ганский футболист, защитник английского клуба «Челси» и сборной Ганы.
Баба, Гигант (1938—1999) — японский рестлер и промоутер.
 Баба, Имад (род. 1974) — американский футболист.
 Баба, Корнелиу — румынский художник.
 Баба, Масао (1892—1947) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны.
 Баба, Фегани — иранский поэт-лирик.
 Баба, Хоми Джехангир — индийский физик.
 Баба Тахер Орьян — иранский поэт-мистик.
 Аннанов, Баба (1934—1991), театральный режиссёр, народный артист СССР (1985 год).
 Баба Саван Сингх
 Сатья Саи Баба
 Саи Баба из Ширди
 Дири Баба — шейх.
 Ним Кароли Баба (Махарадж-джи) — индуистский гуру, преданный Ханумана.
 Кавеанья, Роберто (род. 1944), по прозвищу Баба — бразильский футболист.

Мифология 
 Баба (Шумер)
 Баба-Яга
 Бабай-Баба
 Баба (башкирская мифология)

См. также 
 Бабка
 Бабья
 Баб
 Ку-Баба
 Ур-Баба
 Золотая баба (значения)
 Али-Баба (значения)
 Бабаробот
 Баба-Тонка
 Бабы (значения)

Примечания